

Astronomia 
 M20 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa Trifida

Informatica 
 Olivetti M20 – computer della Olivetti

Trasporti 
 M20 – autostrada britannica da Londra (Swanley) a Folkestone e al tunnel sotto la Manica
 M20 - linea della Metropolitana di Istanbul in progetto
 BMW M20 – famiglia di motori alimentati a benzina per uso automobilistico 
 Macchi M.20 – aereo da addestramento Aeronautica Macchi  
 Mooney M20 – aerei realizzati dalla Mooney International Corporation

Altro 
 Olivetti M20 – macchina da scrivere
 M20 – missile balistico sublanciato
 M20 – veicolo militare ruotato, impiegato principalmente per l'esplorazione e come piattaforma di comando, oltre che come trasporto truppe
 M20 Super Bazooka –arma anticarro da spalla, calibro 89 mm 
 M20 – cannone senza rinculo
 m2o – radio italiana